Globemaster peut faire référence à trois avions de transport américains, conçus par Douglas et McDonnell Douglas :
 Le Douglas C-74 Globemaster, développé dans les années 1940 ;
 Le Douglas C-124 Globemaster II, qui succède au premier ;
 Le McDonnell Douglas C-17 Globemaster III, produit par Boeing après le rachat de McDonnell Douglas.